Replay – album Iyaza
 Replay – singel Iyaza
 Replay – singel Tamty
 Replay – minialbum grupy SHINee
 Replay – singel grupy SHINee